Суле́н-Дюї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на схід від Парижа, 75 км на південний схід від Шалон-ан-Шампань, 50 км на схід від Труа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 328,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сулен-Дюї на сайті французького Національного інституту географії
 Сулен-Дюї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сулен-Дюї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Сулен-Дюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Сулен-Дюї на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сулен-Дюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Об

Примітки 

Муніципалітети департаменту Об